Electromotion oder Électromotion bezeichnet:

 Electromotion (Automarke), ehemalige US-amerikanische Automarke
 Société l’Électromotion, ehemaliger französischer Automobilhersteller